Le tournoi de tennis de Belgique est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1993, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Liège du 3 au .

Radka Bobková remporte le simple dames. En finale, elle bat Karin Kschwendt, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Radka Bobková et Maria Jose Gaidano.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Belgique
 Saison 1993 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1993
Belgique
Sport en Belgique en 1993
Tennis en mai 1993